Mike Jones – arbitro di calcio inglese
Mike Jones – cestista statunitense (n. 1967)
Mike Jones – cestista statunitense (n. 1984)
Mike Jones – rapper e attore statunitense
Mike Jones – wrestler statunitense
Mike Jones – pilota motociclistico australiano
Mike Jones – arbitro inglese
Mike Jones – canoista
Mike Jones – sceneggiatore e giornalista statunitense

Pagine correlate 
Michael Jones
Jones